Cheirocratus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1867. Enligt Catalogue of Life ingår Cheirocratus i familjen Gammaridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Melitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cheirocratus